Теньки — название нескольких населённых пунктов:
 Теньки — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Теньки — село в Камско-Устьинском районе Татарстан.